John Morrow ist der Name folgender Personen:

* John Morrow (Politiker, vor 1805) (vor 1805–nach 1809), US-amerikanischer Politiker (Virginia)
 John Morrow (Politiker, 1865) (1865–1935), US-amerikanischer Politiker (New Mexico)
 John Morrow (Autor) (1930–2014), nordirischer Autor
 John Morrow (Geistlicher) (1931–2009), irischer Pfarrer
 John Morrow (Fußballspieler) (* 1971), nordirischer Fußballspieler
 John H. Morrow junior (* 1944), US-amerikanischer Historiker